Dogma (algemeen), leerstelling
 Dogma (christendom), christelijk geloofsdogma
 Dogma (film), Amerikaanse film van Kevin Smith
 Dogma (theatersport), theatersportvereniging uit Utrecht
 Dogma 95, Deens filmgenre